Partners of the Trail – film del 1931 diretto da Wallace Fox
Partners of the Trail – film del 1944 diretto da Lambert Hillyer